Серге́й Ива́нович Тима́шев (1858 — 27 января 1920, Петроград) — российский государственный деятель, действительный тайный советник.

Биография 
Родился в семье потомственных дворян Тимашевых.

Учился в 1-й Петербургской гимназии,а с 1872 года — в Александровском лицее. По окончании лицея — с золотой медалью в 1878 году — служил в Государственной канцелярии, Министерстве юстиции и канцелярии Сената. В 1882—1884 годах жил за границей, где прослушал курсы лекций по экономике и финансам в университетах Берлина, Вены и Гейдельберга.

После возвращения в Россию служил в Министерстве финансов. С 1886 года — начальник отделения Департамента торговли и мануфактур, которое возглавлял в течение шести лет. В 1887 году произведен в надворные советники, в 1889 — пожалован чином коллежского советника, а с 1891 года произведен в чин статского советника. Чин действительного статского советника С. Тимашев получил в 1895 году, тайного советника — в 1904 году. В 1892—1893 годах занимал должность вице-директора Особенной канцелярии по кредитной части.

В 1892—1894 годах был членом Комиссии по пересмотру Устава Государственного банка и управляющим делами этой комиссии. С 1893 года — товарищ управляющего Государственным банком. С 5 сентября 1903 года — управляющий Государственным банком. Благодаря его усилиям в годы русско-японской войны был сохранён размен кредитных билетов на золото. С 5 ноября 1909 по 17 февраля 1915 года — министр торговли и промышленности. На этому посту добился принятия закона о государственном страховании рабочих от несчастных случаев и болезней.

6 декабря 1911 года назначен членом Государственного совета. В Государственном совете примыкал к группе центра, затем к внепартийному объединению. В феврале 1915 года Сергей Иванович ушёл в отставку с министерского поста, оставаясь членом Государственного совета.

В августе 1915 года избран Государственным советом членом Особого совещания по обороне; с 26 августа 1915 года председательствовал в созданной Особым совещанием Подготовительной комиссии по артиллерийским вопросам. Действительный тайный советник (1917).

Последние годы жизни он провёл за написанием мемуаров. Недолгое время работал в Наркомате финансов. Умер в 1920 году в петроградской больнице имени доктора Гааза от сыпного тифа, похоронен на кладбище Александро-Невской лавры.

Семья 
Был женат на Марии Николаевне фон Тур (1866—1906). Их дети:
 Николай (1886—1970), выпускник Александровского лицея (1908), социолог и правовед.
 Иван (1888—1915), выпускник Александровского лицея (1909), подпоручик лейб-гвардии Семёновского полка. Убит в бою у посада Павлова 17 июля 1915 года.
 Борис (1891—?), подпоручик лейб-гвардии 2-й артиллерийской бригады, георгиевский кавалер.
 Андрей (1899—1998)

Награды 

 Орден Святого Станислава III степени
 Орден Святого Владимира IV степени
 Орден Святого Владимира III степени
 Орден Святого Станислава I степени
 Орден Святой Анны I степени
 Орден Святого Владимира II степени
 Орден Белого Орла
 Орден Бухарской Золотой Звезды I степени, пожалованный Эмиром Бухарским.
 Почётный гражданин Екатеринбурга за «весьма сочувственное отношение к Екатеринбургу в вопросе о высшем учебном заведении».

Примечания

Литература 
 С. И. Тимашев. Жизнь и деятельность / сост. А. Л. Вычугжанин. — Тюмень: Слово. 2006. — 575 с. (Книга содержит избр. соч. С. И. Тимашева, очерк о нем А. Л. Вычугжанина, документальные материалы связанные с деятельностью С. И. Тимашева)
 С. И. Тимашев. Кабинет Столыпина: Из «Записок» министра торговли и промышленности // Русское прошлое: Историко-документальный альманах. Кн. 6. — СПб., 1996.
 Из «записок» С. И. Тимашева о службе в должности министра торговли и промышленности // Судьбы России. Проблемы экономического развития страны в XIX — начале XX вв.  СПб.: Спас — Лики России, 2007.

Выпускники Александровского лицея
Управляющие Государственным банком Российской империи
Министры торговли и промышленности Российской империи
Члены Государственного совета Российской империи
Мемуаристы Российской империи
Почётные граждане Екатеринбурга
Действительные тайные советники
Похороненные в Александро-Невской лавре